Le Nain jaune (1698), conte de fées de Marie-Catherine d'Aulnoy ;
 Le Nain jaune (1814-1863), plusieurs journaux politiques ou satiriques français ;
 Le Nain jaune (1978), roman français de Pascal Jardin.